Construções
 O Metropolitan Museum of Art, em Nova York, mais conhecido como "Metropolitan"
 Km de Vantagens Hall, casa de espetáculos no Rio de Janeiro antes chamada "Metropolitan"
 Teatro Metropolitan, no México

Filmes
 Metropolitan (1935)
 Metropolitan (1990)

Outros usos
 Metropolitan Opera, companhia nova-iorquina